Potter kan syfta på:

 Potter (TV-serie) – en brittisk situationskomedi som visades 1979–1983.
 Familjen Potter – den fiktive figuren Harry Potters familj.
 Graham Potter, engelsk fotbollstränare.
 7320 Potter – en asteroid i huvudbältet, uppkallad efter astronomen Kheino Potter.
 Potter (krater) – en nedslagskrater.

Geografi

USA 

 Potter, Wisconsin, ort, Calumet County, 
 Potter, Nebraska, ort, Cheyenne County,

Se även 
 Mount Potter – flera